KQL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kol (Papua Nuova Guinea)